Sullivan může být:

příjmení osob
 viz Sullivan (příjmení)

jiný význam
 Gilbert a Sullivan – divadelní partnerství libretisty W. S. Gilberta a komponisty Arthura Sullivana
 Sullivan County – dva okresy v USA
 Sullivanův ostrov v Jižní Karolíně v USA
 The Ed Sullivan Show – americká televizní estráda vysílaná na CBS